Embrun kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Embrun, kommun,

Kanada 

 Embrun, Ontario, ort, United Counties of Prescott and Russell, 

Robotskapade Kanadaförgreningar